CEMAC Cup 2003 jest to 1 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 5 - 13 grudnia 2003. Uczestniczyły w nim 4 afrykańskie reprezentacje.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2003 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2003 w Afryce
Piłka nożna w Republice Konga